Sallustius ou Salluste est le nom de plusieurs personnages :

Personnages antiques
 Salluste ou Caius Sallustius Crispus, un historien du 
les jardins de Salluste
 Caius Sallustius Crispus Passienus, un homme politique romain du 
 Sallustius Lucullus, un gouverneur romain de la Bretagne du 
 Seius Sallustius, père d'Orbiane, épouse d'Alexandre Sévère
 Flavius Sallustius, un homme d'État et philosophe du  
 Secundus Sallustius, un homme d'État du  
 Salluste d'Émèse, un philosophe cynique du

Personnages modernes et contemporains
 Guillaume de Salluste du Bartas (1544-1590), un écrivain et poète français 
 Salluste Lavery (1888-1967), un homme politique québécois.

Personnages de fiction
 Don Salluste, un personnage de Ruy Blas, une pièce de théâtre de Victor Hugo.
 Don Salluste de Bazan, personnage principal de La Folie des grandeurs.
Sallustius, un personnage de Kaamelott, une série télévisée française.

Voir aussi
La Salustia, un opéra de Pergolèse, créé en 1732 à Naples.

Homonymie de nom romain